personen
 John F. Kennedy (1917-1963), 35e president van de Verenigde Staten
 John Kerry (1943), Amerikaans politicus
 vervoer
 JFK (motorfiets), Tsjechisch motorfietsmerk van ingenieur J.F. Koch in de jaren 1920
 John F. Kennedy International Airport in New York (voorheen Idlewild Airport en New York International Airport)
 kunst en amusement
 JFK (film), film van Oliver Stone over de moord op de president John F. Kennedy
Elegy for J.F.K., een serie muziekstukken van Igor Stravinsky
 geografie
 Johan Frisokanaal, een kanaal in Friesland

Zie ook
John F. Kennedy (doorverwijspagina)